А́пиа ():

 Апиа — столица, единственный город и порт Независимого Государства Самоа.
 Апиа — тайфун на острове Самоа в гавани Апиа в 1889 году.

См. также 
 Аппиа
 Аппиан